Plexaurella är ett släkte av koralldjur. Plexaurella ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Plexaurella